Константин Ващенко:
 Ващенко, Константин Ильич (1901—1992) — советский учёный-металлург.
 Ващенко, Константин Гавриилович (род. 1961) — белорусский художник-график.